Инопилко има више значења:

 Инопилко (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Инопилко (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику